Zeměžluč může být:

 zeměžluč – rod hořcovitých rostlin
 Zeměžluč (hudební skupina) – brněnská punková kapela
 sbírka povídek Jana Čepa